Ôyamada (大山田村, Ōyamada-mura) foi uma aldeia localizada no distrido de Ayama, Mie, Japão.

A 1 de Novembro de 2004, Ôyamada foi fundida com a antiga cidade de Ueno, as vilas de Iga, Ayama e Shimagahara, todas do distrito de Ayama, e com a vila de Aoyama, do distrito de Naga, para formar a nova cidade de Iga.

Em 2003, a aldeia tinha uma população estimada de 5,819 e uma densidade de 60.63 pessoas por km². A sua área total era de 95,98 km².

Aldeias do Japão